Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży 2014 – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się od 20 do 22 (kwalifikacje) oraz od 23 do 25 sierpnia (finały) w Nankin.

W igrzyskach wystąpili sportowcy urodzeni pomiędzy 1 stycznia 1997 roku i 31 grudnia 1998 roku. Sportowcy, którzy rywalizowali w igrzyskach zostali wyłonieni w kontynentalnych eliminacjach, które zostały rozegrane wiosną 2014 roku.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Rekordy 
Podczas zawodów ustanowiono 2 krajowe rekordy w kategorii seniorów:

Zobacz też 
 Lekkoatletyczne kwalifikacje europejskie do Letnich Igrzysk Olimpijskich Młodzieży 2014

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Letnie Igrzyska Olimpijskie Młodzieży 2014
2014 w lekkoatletyce